Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John McEnroe e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Butch Walts 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)
 John McEnroe /  Ferdi Taygan (campioni)

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Tim Gullikson /  Butch Walts (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1981